Kelmend steht für:
 Kelmend (Region), Stammesgebiet der Kelmendi (Volksstamm) in Malësia e Madhe, Albanien
 Kelmend (Shkodra), Njësia administrative/ehemalige Gemeinde im Qark Shkodra, Albanien

Siehe auch:
 Kelmendi